Сантијаго Лачигири има више значења:

 Општина Сантијаго Лачигири (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Лачигири (Сантијаго Лачигири, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику